В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Queensland Open 1983, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Пем Шрайвер здобула титул, у фіналі перемігши Венді Тернбулл 6-4, 7-5.

Сіяні гравчині 

  Пем Шрайвер (Переможниця)
  Венді Тернбулл (фінал)
  Венді Тернбулл (півфінал)
  Джо Дьюрі (півфінал)
  Кеті Джордан (2-ге коло)
  Карлінг Бассетт-Сегусо (3-тє коло)
  Ева Пфафф (чвертьфінал)
  Клаудія Коде-Кільш (3-тє коло)

 Розалін Нідеффер (чвертьфінал)
 Клаудія Коде-Кільш (чвертьфінал)
 Алісія Молтон (3-тє коло)
 Гелена Сукова (3-тє коло)
 Іва Бударжова (2-ге коло)
 Відсутня
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Brisbane International